А́латскиви () — посёлок в волости Пейпсиээре уезда Тартумаа, Эстония. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входил в состав волости Алатскиви (упразднена).

География 
Посёлок расположен на востоке Эстонии, у шоссе Тарту—Калласте, на берегу реки Алатскиви, на расстоянии около 4 километров от Чудского озера. Расстояние до Тарту — 32 км. Высота над уровнем моря — 56 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в посёлке проживали 456 человек, из них 349 (76,5 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2015 года в посёлке насчитывалось 420 жителей, из них 180 мужчин и 240 женщин.

По состоянию на 1 января 2020 года в посёлке насчитывалось 380 жителей, из них 180 мужчин и 200 женщин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 58, лиц пенсионного возраста (65 лет и старше) — 81.

Численность населения посёлка Алатскиви:

История 
В письменных источниках 1582 года упоминается Alaminski (мельница), 1601 года — Allesskiue ~ Alleskiue, 1627 года — Allaskiwi Moysa (мыза), Allatz Kywi.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как мз. Алацкиви.

Мыза Алатскиви () была основана предположительно в середине XVI века, до этого просторные местные земли принадлежали мызе Кастер  (Кастре, , ).

В посёлке выделяют три части: на востоке — Вескикюла (), на северо-востоке, на другой стороне озера Вескиярве — Кирикукюла () и к северу от озера Алатскиви — Ванамыйза ().

Первые сведения о школе, работавшей на землях Алатксиви, относятся к 1766 году. В 1962 году учебный год начался в новом здании. В 1990 году в старом школьном здании открылась Музыкальная школа Алатскиви. В 1994 году был закрыт школьный интернат.

Инфраструктура 
В Алатскиви есть детский сад, работает основная школа имени Юхана Лийва, получившая это имя в 1964 году в честь 100-летия со дня рождения писателя. С 1989 до 2018 года была средней школой. В 2002/2003 учебном году в школе насчитывалось 323 ученика, в 2009/2010 учебном году — 235 учеников. В здании школы работает Школа искусств, имеющая три отделения: музыкальное (рояль, скрипка, гитара, флейта, пение, ударные музыкальные инструменты), танцевальное (народный танец, поп-танец) и художественное. По состоянию на 1 октября 2015 году в ней обучалось 80 учеников.

В посёлке есть Центр здоровья, который оказывает первичные медицинские услуги жителям волости Пейпсиээре. Пять дней в неделю в нём принимают семейный врач и медсестра. Также в посёлке есть стоматологический кабинет и аптека. Услуги по уходу и услуги социального обеспечения оказывает Центр по лечениею и уходу «Пейпсивеэре» (SA Peipsiveere Hooldusravikeskus). Работает библиотека (подразделение Центральной библиотеки волости Пейпсиээре) и почтовая контора.

Достопримечательности 

Памятники культуры:
 церковь Алатскиви;
 мыза-замок Алатскиви;
 могила эстонского писателя Юхана Лийва на кладбище Алатскиви;
 памятник Освободительной войне на кладбище Алатскиви;
 городище «Ложе Калевипоэга» высотой 10—15 метров на крутом склоне. Площадь внутреннего двора городища составляет почти , длина двора между подножиями торцевых стен 85 м, ширина 23—30 м.

Природные достопримечательности:
 заливное озеро Алатскиви, созданное в так называемое «шведское время» и увеличенное в 19-ом столетии;
 природоохранный объект на берегу озера Вескиярве, связанный с народными преданиями —  дуб Труудусе (охват 4,2 метра, высота 25 метров). Растёт на склоне горы Лоссиярви (Мусумяэ), на территории бывшего мызного парка. Считается, что клятва верности, данная под этим дубом в , нерушима. Также утверждается, что любое другое обещание, данное под дубом, не сможет быть нарушено. В последнее время сюда часто приезжают молодожёны.

Известные личности 
В посёлке родились:
 писатель Юхан Лийв (1864—1913);
 барон  (1662–1737), генерал-лейтенант и комендант крепости Мальмёхюс во времена  Шведского великодержавия, а также губернатор шведского лена Мальмёхус с 1727 по 1737 год.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты уезда Тартумаа